Joseph Süß Oppenheimer (1698–1738), investidor germano-judeu cuja vida e morte por execução inspiraram diversas obras.

Na literatura 
Jud Süß (romance), romance de 1827 de autoria do poeta Wilhelm Hauff.
Jud Süß (romance), romance de 1925 pelo dramaturgo e escritor Lion Feuchtwanger.

No teatro 
 Jud Süß (peça), obra teatral de 1930 do dramaturgo e crítico literário Paul Kornfeld; encenada originalmente em Berlim.

No cinema 
Jew Suss (filme de 1934), filme britânico dirigido por Lothar Mendes e estrelando Conrad Veidt como Joseph Süß Oppenheimer
Jud Süß (filme de 1940), filme nazista dirigido por Veit Harlan e estrelando Ferdinand Marian como Joseph Süß Oppenheimer. É notório por sua propaganda antissemita.
Jew Suss: Rise and Fall, filme de 2010 sobre a produção do filme de 1940.

Desambiguação